USS Randolph — кораблі ВМС США.

 USS Randolph (1776) — 32-гарматний фрегат, збудований у 1776 році. Вибухнув під час бою з англійським кораблем HMS Yarmouth у 1778 році.
 USS Randolph (CV-15) — ударний авіаносець типу «Ессекс». На службі протягом 1944-1969 років.

 
Назви військових кораблів США